

Animali 
 Homola – genere di crostacei decapodi appartenenti alla famiglia Homolidae

Persone 
 Jiri Homola – ex calciatore ceco, centrocampista
 Jiří Homola – calciatore ceco, difensore